«Раднички» — название ряда футбольных клубов из стран бывшей Югославии, в основном из Сербии.
 «Раднички» — сербский футбольный клуб из Ниша.
 «Раднички» — сербский футбольный клуб из Белграда.
 «Раднички» — сербский футбольный клуб из Крагуеваца.
  — боснийский футбольный клуб из Лукаваца.
  — сербский футбольный клуб из посёлка Нова-Пазова.
  — сербский футбольный клуб из Обреноваца.
  — сербский футбольный клуб из Пирота.
  — сербский футбольный клуб из Свилайнаца.
  — сербский футбольный клуб из Сремска-Митровицы.
 «Раднички» — сербский футбольный клуб из Сомбора.
 «Раднички» — хорватский футбольный клуб из Сплита.
 «Раднички» — название футбольного клуба «Мачва» из Шабаца в 1944—1946 годах.